

Соревнования мужчин

Одиночки 
11 и 12 февраля 2006 года

Было проведено 4 заезда: первые два прошли 11-го числа, заключительные два — 12-го. Участвовало 36 саночников, 35 спортсменов закончили все 4 заезда. Первые 2 заезда выиграл Цоггелер, в третьем победил Демченко, а в 4-м — Рубенис. Второй раз в истории на Олимпийских играх после 1984 года немецкие саночники не завоевали ни одной медали в этой дисциплине.

Двойки 
15 февраля 2006 года

Было проведено 2 заезда. Участвовала 21 пара, закончиили оба заезда 18 пар. В первом заезде победили братья Лингер, а во втором — итальянцы Грубер и Оберштольц, которые после 1-го заезда шли только на 9-м месте.

Соревнования женщин

Одиночки 
13 и 14 февраля 2006 года

Было проведено 4 заезда: первые два прошли 13-го числа, заключительные два — 14-го. Участвовало 30 саночниц, 24 закончили все 4 заезда. Первые 3 заезда выиграла Силке Отто, а в 4-м победила Татьяна Хюфнер.

Навигация 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2006
Санный спорт в Италии